Курля́ндская — прилагательное от названия «Курляндия», исторической области Латвии.
 Курляндская колонизация Америки — создание колонии на Гвинейском побережье — Остров Джеймс в Вест-Индии. 20 мая 1654 года капитан Виллем Молленс объявил остров «Новой Курляндией» .
 Курляндская губерния — образована на территории Курляндии после присоединения её к России в ходе третьего раздела Польши в 1795 году.
 Курляндская улица — улица в центральной части Санкт-Петербурга.

Курля́ндская — фамилия.
 Курляндская, Галина Борисовна (1912—2012) — советский и российский литературовед, профессор Орловского университета.
 Курляндская, Галина Владимировна (род. 1961) — российский физик, профессор Уральского университета.

См. также 
 Курляндия (значения)
 Курляндский